

Wydarzenia 

 Sobór in Trullo

Zmarli 
 Fergus V mac Áedáin

692